Ку-е-Бігаро́к, Ку-е-Біґарок () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 45 км на південний схід від Періге.

Історія 

1 січня 2016 року Ку-е-Бігарок і Музан було об'єднано в новий муніципалітет Ку-е-Бігарок-Музан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 439 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 942,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ку-е-Бігарок на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ку-е-Бігарок на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь